The Family Skeleton – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kalem
The Family Skeleton – film del 1918 diretto da Victor Schertzinger e Jerome Storm